Муйро́н-ан-Паре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 85 км на південний схід від Нанта, 45 км на схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2016 року Муйрон-ан-Паре і Сен-Жермен-л'Егіє було об'єднано в новий муніципалітет Муйрон-Сен-Жермен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 537 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1260,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Персоналії 
 Жорж Клемансо (1841—1929) — французький політичний і державний діяч, журналіст.

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Муйрон-ан-Паре 
 Муйрон-ан-Паре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Муйрон-ан-Паре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея
 Жорж Клемансо
 Жан Марі де Латр де Тассиньі

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея